Le Groupe Multimédia du Canada () — предприятие, занимающееся телепрокатом и реализацией видеокассет, основанное в 1981 в соответствии с федеральным законом Канады.

До 1989, когда оно называлось Multimédia Audiovisuel inc., для видеокассет оно использовало марку Le Vidéo Club d’Amérique (или VCA). Когда в 1989 его переименовали в Groupe Multimédia du Canada, марка Vidéo Club d’Amérique была выведена из обращения. Реализация видеокассет с 1989 по 2001 осуществлялась под маркой Groupe Multimédia du Canada.

Канадские предприятия сферы массовой информации
Торговые фирмы
Компании, основанные в 1981 году